Nazwisko Wilhelm Böhmer nosiły następujące osoby:

 Wilhelm Böhmer (historyk) (1791-1842) – niemiecki filolog, historyk i badacz Pomorza;
 Wilhelm Böhmer (teolog) (1800-1863) – niemiecki teolog ewangelicki.